Джон Гилберт «Гил» Уайнант (Вайнант) (; ,  — , ) — американский политик-республиканец.

Биография 
Родился в семье потомка голландских иммигрантов.

Учился в Принстонском университете, откуда был отчислен из-за плохих оценок. Работал преподавателем истории.
В 1916 году был избран в Палату представителей штата Нью-Гемпшир, стал лидером прогрессивного крыла Республиканской партии.
В годы Первой мировой войны служил пилотом, дослужился до капитана.
В 1920 году был избран в сенат штата Нью-Гемпшир.

В 1925—1927 и 1931—1935 годах губернатор Нью-Гемпшира.

После избрания Рузвельта президентом США, Уайнант стал одним из первых сторонников программы Нового курса.
Мы должны планировать как встретить эти великие циклы депрессии и мужественно принимать меры против них так, чтобы бедность могла не быть частью современной цивилизации. Это великая задача, которая стоит перед американским народом сегодня.

В 1935—1937 годах возглавлял Совет по социальной защите (Social Security Board, SSB), был его первым главой. (С перерывом на отставку с сентября по ноябрь 1936 года в связи с выборами: он вышел в отставку, потому что посчитал это необходимым чтобы выступить в защиту программы социального страхования, которую осуществлял будучи на этом посту, и требование отмены которой сделал центральным пунктом своей предвыборной программы его однопартиец кандидат в президенты Альфред Лэндон (Уайнант публично поддержал кандидатуру демократа Рузвельта на тех выборах).)

До прихода в администрацию Рузвельта рассматривался некоторыми республиканцами как потенциальный кандидат в президенты или вице-президенты.

В 1939—1941 годах генеральный директор Международного бюро труда МОТ.
Учитывая положение Швейцарии, изолированной в центре охваченной войной Европы, перевел штаб-квартиру Организации из Женевы в Монреаль (Канада).

В 1941—1946 годах посол США в Великобритании.
Генерал Эйзенхауэр писал в своих мемуарах: «Работа посла была важной до Уайнанта, при нем она стала гигантской. Посольство было, по сути, нашим штабом в Лондоне».

Одновременно в 1943—1945 гг. представитель США в Европейской консультативной комиссии (ЕКК).
В 1946—1947 гг. представитель США в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).

В 1946 году представитель США в ЮНЕСКО.

Отмечают, что его глубоко расстроила смерть Рузвельта, и потому он оставил общественную деятельность в 1946 году.

В 1947 году стал вторым гражданином США, после Дуайта Эйзенхауэра, удостоенным британского ордена Заслуг.

У него был неудачный роман со второй дочерью Черчилля Сарой.

Последние годы жизни злоупотреблял алкоголем, находился в депрессии. Он отличался некоторой непрактичностью в жизни, и задолжал порядка трёх четвертей миллиона долларов.
Покончил с собой, застрелившись.
Черчилль прислал четыре десятка жёлтых роз на его похороны. После его смерти его бывший коллега Фрэнк Бэйн написал о нём: «Гил Уайнант всегда делал всё для общей цели, мало чего для своей республиканской партии и абсолютно ничего — для себя. Он был человеком без сучка, без задоринки — одна из самых чистых фигур в американской общественной жизни».

Интересно, что его кумиром был Авраам Линкольн.

Примечания

Ссылки 
 Гил Уайнант — забытый рыцарь второй мировой войны

Политики США XX века
Члены Республиканской партии США
Губернаторы Нью-Гэмпшира
Послы США в Великобритании
Выпускники Школы Святого Павла (Нью-Гэмпшир)
Преподаватели школ Нью-Гэмпшира
Международная организация труда
Застрелившиеся в США